

Editoria 
 October – rivista d'arte contemporanea

Letteratura 
 Ottobre (October) – romanzo di Christopher Isherwood del 1980
 October  (The Mark of the Assassin) – romanzo di Daniel Silva del 1998

Musica 
 October – album degli U2 del 1981
 October – traccia dell'album October degli U2 del 1981
 October – traccia dell'album Scoundrel Days degli a-ha del 1986
 October – traccia dell'EP Evanescence EP degli Evanescence del 1998
 October Road – album di James Taylor del 2002

Televisione 
 October Road – serie televisiva statunitense prodotta dal 2007 al 2008

Pagine correlate 
 Ottobre (disambigua)

Altri progetti